Николай Ванин: Ванин, Николай Анатольевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Ванин, Николай Андреевич (1907—1946) — Герой Советского Союза.